Spojení písmen C a S může mít různé významy:

CS 

 CS – bývalý kód ISO 3166-2 pro Srbsko a Černou Horu
 BS-CS – kód ISO 3166-2 pro Central Andros
 CV-CS – bývalý kód ISO 3166-2 pro Calheta de São Miguel
 Československo – bývalá mezinárodní poznávací značka vozidel
 Computer Science – Informatika (počítačová věda)
 Client–server – architektura klient–server v informatice
 Counter-Strike – počítačová hra
 CS – o-chlorbenzylidenmalononitril v kódu NATO, slzný plyn
 cyklistická stezka
 CS fondy, český investiční fond proslulý jako příklad tunelování
 Cabernet Sauvignon, odrůda vinné révy
 CS Leigh, kurátor a režisér

Cs 
 cesium (z latinského Caesium) – chemický prvek

cs 
 čeština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 sčítání lidu (z latinského census)

.cs 
 .cs – někdejší internetová doména nejvyššího řádu pro Československo a uvažovaná doména pro Srbsko a Černou Horu
 Přípona souboru programovacího jazyka C#

Externí odkazy 
 
 
 

Zkratky
Značky